Список океанских, морских и речных катастроф в XIX веке, в результате которых погибло более 100 человек:

1800—1810 

 1800
 17 марта на рейде Ливорно загорелся и взорвался британский линейный корабль «Королева Шарлотта». Из 859 человек на борту погибло 673.

 1801
 16 марта потерпел крушение линейный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании «Invincible»; погибло около 400 человек.

 1804
 январь — во время патрулирования в Северном море разбился о рифы неподалёку от Арброта и затонул 64-пушечный британский линейный корабль третьего ранга «Йорк»; весь экипаж судна, состоящий из 491 матроса и офицера, погиб вместе с линкором.

 1805
 5 февраля британское судно  затонуло вблизи ; погибло 263 человека.

 1806
 20 октября в Тунисском проливе затонуло судно ; погибло 347 человек.

 1807
 5 февраля у острова Родригес была потеряна связь с британскими кораблями «Blenheim» и «Java»; погибло около 870 человек.
 14 февраля близ острова Тенедос сгорел британский линейный корабль «Ajax». Около 300 человек погибли.

 1810
 22 декабря во время плавания из Гётеборга в Великобританию потерпел крушение британский линейный корабль третьего ранга «Минотавр»; погибло, по разным оценкам, от 370 до 570 человек.
 28 декабря у побережья Ирландии потерпело крушение во время шторма британское судно ; погибло около 400 человек.

1811—1820 

 1811 
 24 декабря произошла крупнейшая двойная морская катастрофа первой половины XIX века: близ побережья Ютландии разбились британские линейные корабли «Defence» и «St George». Общее число погибших в этом кораблекрушении составило 1318 человек (на первом корабле из 593 человек спаслось лишь шесть членов экипажа, на втором корабле из 738 человек находившихся на борту выжили только семь).

 1814 
 октябрь — американский шлюп  пропал в Карибском море вместе со 173-я пассажирами и членами команды находившимися на борту.

 1815 
 30 мая судно Британской Ост-Индской компании  было разрушено штормом близ побережья Южной Африки; 372 человека погибло.

 1816 
 30 января британское судно  зафрахтованное для перевозки войск затонуло на пути из Рамсгита в Корк; погибло 378 человек. Практически одновременно потерпели крушение два других судна «Boadicea» и «Lord Melville» выполнявшие эту же задачу, число жертв в катастрофе которых составило 190 и 12 человек соответственно.
 2 июля из-за навигационной ошибки французский фрегат «Медуза» потерпел крушение у северо-западного побережья Африки; в катастрофе погибло около 150 человек.

1821—1830 
 1822 
 6 февраля китайское судно «Тэк Синг» наскочило на рифы близ острова Банка; погибло 1600 человек (второе, по числу жертв, кораблекрушение XIX века после гибели «Султанши»).
 21 апреля 18-ти пушечный бриг «Confiance» потерпел крушение близ побережья ирландского графства Корк; все 120 членов экипажа корабля погибли в катастрофе

 1826 
 май — французский корабль «Nathalie» затонул близ острова Ньюфаундленд; в катастрофе погибло 189 человек из 250 находившихся на борту судна.

1831—1840 

 1832 
 12 апреля американский колёсный пароход «Brandyvane» сгорает на Миссисипи. Погибает 260 человек.
 4 декабря затонуло британское судно «Ривал» () перевозившее добровольцев на Мигелистскую войну; все 432 человека находившиеся на борту корабля погибли.

 1833
 11 мая после столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник . Погибли 215 человек.
 31 августа потерпел катастрофу британский корабль  перевозивший заключённых; погибло 133 человека.

 1835
 13 мая неподалёку от острова Тасмания затонуло британское судно ; погибло 224 человека (в основном женщины и дети).

 1837
 16 февраля в кораблекрушении английского парусника «Jane and Margaret» близ острова Мэн погибло более двухсот человек.
 9 мая в США на реке Миссисипи погибли 175 человек во время пожара на колёсном пароходе «Sherrod».
 29 октября на реке Миссисипи затонул, в результате столкновения с другим судном, пароход «Monmuuth», Погибли 234 человека.

 1838 
 14 июня на пути из города Саванна в порт Балтимора близ берегов Северной Каролины взорвались паровые котлы американского колёсного парохода «Пьюласки» (). В результате чрезвычайного происшествия погибли 140 пассажиров и членов экипажа корабля.

 1840
 13 января на пути из Нью-Йорка в Стонингтон потерпел катастрофу  — колёсный пароход шедший под флагом США. В результате возникшего на борту судна пожара погибли сто сорок человек.

1841—1850 

 1841
 19 февраля выполняя рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк, недалеко от юго-западного побережья Альбиона столкнулся с другим водным судном и затонул американский парусный корабль «Govener Fenner». Число погибших — 122 человека.
 11 марта потерпело катастрофу британское судно , трагедия унесла жизни 136 человек, находившихся на борту корабля.
 9 августа на озере Эри на борту одноимённого парохода () произошёл пожар, жертвами которого стали 175 человек.

 1842
 28 августа потерпел крушение британский корабль ; погибло 189 человек.
 30 августа между Северным и Балтийским морями, проливе Скагеррак в сильный шторм наскочил на подводные камни и затонул идущий под Андреевским флагом «Ингерманланд» — 74-пушечный линейный корабль Военно-Морского Флота Российской империи. В результате катастрофы погибли 389 человек (включая 20 офицеров, 21 женщину и 7 детей).

 1845
 4 августа судно «Катаракви» потерпело крушение близ острова Кинг; погибло около 400 человек. Эта морская катастрофа по сей день является крупнейшей по числу жертв в мирное время в истории Австралии.

 1847
 14 апреля британское судно  перевозившее каторжников из Мумбаи в Сингапур затонуло во время тропического циклона; погибло более 250 человек.
 28 апреля следуя из Лондондерри в Квебек, потерпел кораблекрушение британский парусник «Exmouth». Погибли 248 человек, спастись удалось лишь троим.
 21 ноября в результате пожара погибает на озере Мичиган голландский пароход «Феникс» (). Жертвами катастрофы стали 240 человек.
 20 декабря фрегат «Мститель» («Avenger») с Юнион Джеком на мачте терпит крушение около побережья Африки. Из экипажа численностью в двести человек сумели спастись лишь четыре офицера и пять матросов, остальные (191 человек) погибли.

 1848 
 24 августа в устье реки Мерсей загорелся американский парусник . Трагедия произошла почти сразу после выхода из порта Ливерпуль. Итог катастрофы — более двухсот погибших.

 1849
 27 июня в тумане столкнулись американский парусный корабль «Чарльз Баррет» () и английский пароход «Европа» (); погибли 146 человек.

 1850
 30 марта пароход «Royal Adelaide» под американским флагом наскочил на мель близ города Маргит. Погибли четыреста человек.
 17 июня на американском судне  возник пожар в результате которого погибло до 289 человек.
 23 октября на рейде порта Константинополя произошёл мощный взрыв на борту флагманского турецкого линейного корабля «Neiri Shevkat». Погибли более пятисот человек, в числе которых был вице-адмирал Махмуд-паша со своей свитой. Количество пострадавших — раненых, травмированных и покалеченных превысило две сотни.

1851—1860 

 1851
 29 января на реке Миссисипи после сильного удара о топляк (притопленный ствол крупного дерева) потерпел кораблекрушение колёсный пароход «John Adams», в результате чего погибли 123 человека.

 1852
 4 января в Атлантике загорелся самый большой в мире (по мнению британской прессы) деревянный колёсный пароход «Амазонка». Около ста погибших.
 26 февраля британский фрегат  затонул после удара на подводный камень около мыса Доброй Надежды. Из 630 человек на борту погибают 454 члена экипажа парусно-колёсного судна.
 20 августа на озере Эри, после столкновения с другим судном терпит крушение американский пароход «Atlantic». В катастрофе погибли более 250 человек.

 1853
 3 мая недалеко от Багамских островов при кораблекрушении парусника «William and Mary» (США) погибли 170 человек.
 12 августа порт города Мельбурна покинуло британское судно , которое направлялось в Лондон; на борту корабля находилось 160 человек. После этого судно никто больше не видел.
 29 сентября близ Шотландии гибнет на скалах парусное судно «Annie Jane». Жертвами трагедии стали 348 человек.
 24 декабря неподалёку от побережья штата Калифорния затонул американский пароход «Сан-Франциско» (). Перед этим на судне начала свирепствовать жёлтая лихорадка. общее число погибших в этом путешествии составило 240 человек.
 30 декабря на пути из Ливерпуля в Бостон близ острова Сиил садится на мель и тонет парусное судно «Стаффордшир» (). Погибли 178 человек.

 1854
 21 января произошло кораблекрушение RMS Tayleur; около 400 погибших.
 март — по пути из Ливерпуля в Филадельфию пропало английское судно ; вместе с пароходом в Атлантике погибло более 400 человек (в основном эмигранты направлявшиеся в Новый Свет).
 16 апреля — американский парусник  следуя из порта Гавра в Нью-Йорк, разбился на мели близ побережья Соединённых Штатов; погибло 311 человек.
 29 апреля столкнулись два парусных судна «Favourite» (Германия) и «Hespera» (США). После удара немецкий корабль затонул, при этом погиб 201 человек.
 10 мая Выйдя из Мадраса попало в шторм и затонуло парусное судно «Lady Nugent». Погибло более четырёхсот человек.
 27 сентября пассажирский пароход «Арктика» () направляясь с Британских островов в Новый Свет столкнулся с пароходом «Веста» («Vesta») шедшим под французским флагом и затонул у мыса Рейс. Итог аварии — около 350 погибших.
 13 ноября парусный корабль  под флагом США, на пути из Бремена в Нью-Йорк, разбился в 15 милях к югу от мыса Сэнди-Хук. Погибло около трёхсот человек.
 13-16 ноября во время сильнейшего шторма у Балаклавы британский фрегат «HMS Prince (1854)» (более известен как «Черный принц») и десять других кораблей англо-французской эскадры потерпели крушение. Погибли более 500 человек.
 ? — военный шлюп «Олбани» («Albany») под флагом США, выйдя из Колона в Нью-Йорк, пропал без вести вместе с экипажем и пассажирами (всего 193 человека).

 1855
 1 мая недалеко от города Фалмут разбился о скалы британский парусник «John». В результате ЧП погибли 196 человек.

 1856
 23 января из Ливерпуля по направлению к Нью-Йорку вышел пассажирский пароход  под флагом Соединённых Штатов Америки; после этого судно пропало. На борту корабля находилось более 200 человек.
 30 января на мелководье разбилось парусное судно  ВМС Чили. Погибли 315 военнослужащих из 358 находившихся на борту.
 20 февраля после столкновения с айсбергом затонул американский парусник «John Ratlege». В катастрофе погибли 135 человек.
 2 ноября в Атлантике, близ острова Нантакет затонул, после столкновения с другим судном, пассажирский пароход «Lyonnals». Погибли 260 пассажиров и членов экипажа корабля.

 1857
 февраль — пассажирское судно , пропала в Атлантическом океане; на борту судна находилось около 150 человек.
 26 июня следуя из Квебека в Монреаль загорелся пароход «Montreal». Огонь унёс жизни 250 человек.
 20 августа из-за ошибки навигатора налетел на скалы и затонул около города Сидней клипер Соединённого королевства . Из 113 людей находившихся на борту судна чудом выжил только один.
 10 сентября российский 84-пушечный линейный корабль «Лефорт» на переходе в составе эскадры из Ревеля в Кронштадт попал в шторм со шквалами, опрокинулся и затонул вблизи острова Большой Тютерс. Погибли все находившиеся на борту — 826 человек: 13 офицеров, 743 матроса, 53 женщины и 17 детей.
 12 сентября следуя из Гаваны (Куба) в город Нью-Йорк, во время шторма затонул пароход «Central America» (США). Погибли более четырёхсот человек.

 1858
 февраль — британское судно  потерпело крушение у юго-восточного побережья Австралии; погибло 147 человек.
 13 июня на реке Миссисипи близ Мемфиса у американского колёсного парохода  взорвался паровой котёл. В результате погибли 160 человек.
 13 сентября германское паровое колёсное судно  загорелось во время рейса из Гамбурга в Нью-Йорк. в результате кораблекрушения погиб 471 человек.

 1859
 27 апреля на пути из Ливерпуля в Нью-Йорк затонул на мелководье близ Ирландии американский парусный корабль «Pomona». Число погибших составило 388 человек.
 25 октября На скалы Альбиона выбросило штормом клипер «Роял Чартер». В кораблекрушении погибли 456 матросов, морских офицеров и пассажиров.

 1860
 19 февраля близ мыса Сейбл выбросило на скалы пароход «Hungaria». Погибли 205 человек.
 8 сентября американское судно  затонуло после столкновения со шхуной «Augusta of Oswego» на озере Мичиган; около 400 погибших.
 19 сентября паровой фрегат турецкой эскадры «Ertogrul» потерпел крушение близ Японских островов. Из 609 человек на борту судна погибли 540.

1861—1870 

 1861
 14 ноября у берегов Нидерландов потерпело крушение учебное судно ВМС Пруссии ; погибло 107 человек.
 ~ 13 декабря во время перехода из Зондского пролива к мысу Доброй Надежды пропал без вести винтовой клипер российского военно-морского флота «Опричник» со всеми находившимися на борту пассажирами и членами экипажа (всего около 100 человек). Вероятная причина гибели — потеря остойчивости и опрокидывание при ураганном ветре.

 1862
 27 июля следуя рейсом из Сан-Франциско в Панаму загорелся и затонул американский пароход «Golden Gate». В результате пожара погибло 258 человек; выживших в катастрофе — 80.

 1863
 7 февраля на песчаном баре бухты Манукау в Новой Зеландии потерпел крушение британский пассажирский пароход ; погибли 190 человек.
 27 апреля на скалах близ мыса Рейс в условиях сильного тумана потерпел кораблекрушение пассажирский пароход ; жертвами катастрофы стали 237 человек.

 1865
 27 апреля на реке Миссисипи близ Мемфиса вследствие взрыва парового котла затонул колесный пароход «Султанша», который вёз на север освобождённых пленных солдат северян. Погибли 1653 человека, спаслись в катастрофе 741 человек. Более семидесяти скончались чуть позже. Это кораблекрушение по сей день удерживает рекорд по числу жертв на речном транспорте и является (по числу жертв) самой масштабной катастрофой века.
 30 июля потерпел крушение американский корабль ; погибло 225 человек.
 24 августа близ города Калькутта потерпел катастрофу во время шторма парусник «Eagle Speed». Погибли 265 человек.

 1866
 11 января в Бискайском заливе потерпел крушение во время шторма британский пароход ; в результате катастрофы погибли 220 человек.
 30 января во время рейса по реке Миссисипи взорвался паровой котёл на корабле Майами (). Число жертв − 150.
 3 октября следуя из Нью-Йорка в Новый Орлеан затонул пассажирский пароход «Вечерняя звезда» («Evening Star») под флагом США. Погибло 250 человек.

 1867
 29 октября английское судно  потерпело крушение близ острова  относящемуся к Виргинским Островам; погибло 123 человека.

 1869
 20 февраля в Адриатическом море взорвался выполняя учебный рейс паровой фрегат «Radetzky» (Австро-Венгрия). Трагедия унесла жизни 345 человек.
 27 октября в результате пожара во время рейса по реке Миссисипи американского парохода «Stonewall» погибли около двухсот человек.

 1870
 январь во время шторма потерпело крушение британское судно ; погиб 191 человек.
 24 января неподалёку от Иокогамы затонул американский парусный корабль ; кораблекрушение унесло жизни 125 человек.
 7 сентября близ Испании у мыса Финистерре опрокинулся и затонул броненосец Королевского флота Великобритании «Captain», в катастрофе погибло 472 человека.
 19 октября близ Ирландии потерпел крушение пассажирский пароход ; из 170 человек находившихся на борту судна выжил только один.

1871—1880 

 1871
 27 января у мыса Хаттерас столкнулись и затонули барк «Храмовник» («Templar») (США) и пароход «Кенсингтон» («Kensington») (Англия). Общее число погибших в столкновении судов — 150 человек.
 1872
 31 марта на реке Миссисипи на пароходе «Океан» лопнул котел, пароход сгорел. Из 100 человек на борту более 60 погибли.

 1873
 22 января в тёмное время суток, при столкновении с испанским пароходом «Murillo», пошёл на дно британский клипер «Northfleet». Погибли 293 человека (выжили в катастрофе 86).
 1 апреля из-за навигационной ошибки, близ Новой Шотландии, разбивается на подводных скалах английский пассажирский пароход «RMS Atlantic». Погибло 547 человек.
 23 ноября в Атлантике, после столкновения с английским парусником , затонул французский лайнер . Авария уносит жизни 230 человек.

 1874
 11 сентября на пути из Англии в Аден загорелся британский пароход «Culcutta». Большинство людей находившихся на борту погибли.
 6 декабря следуя из Англии на острова Окленд загорелся клипер ; в результате пожара судно было полностью уничтожено. Погибли 470 человек, спаслись в катастрофе лишь шестеро.
 17 декабря выполняя по расписанию пассажирский рейс Иокогама — Гонконг, был полностью уничтожен огнём пароход «Japan».

 1875
 24 февраля во время шторма разбился британский корабль , в катастрофе погибло около ста человек.
 7 мая в густом тумане, о подводные скалы близ архипелага Силли, разбился пароход «Schiller» (Германия). В результате погибло более 200 человек.
 4 ноября При столкновении двух парохода «Orphey» с другим пароходом «Pacific», последний был потоплен. Погибли 276 человек, выжил, из находившихся на борту колёсника «Pacific», только один.
 6 декабря при входе в устье реки Темзы из-за человеческого фактора садится на мель и гибнет пассажирский пароход «Дойчланд» («Deutschland») под германским флагом. 157 человек погибли.

 1878
 24 марта во время бури мощным линейным шквалом близ острова Уайт был опрокинут и затонул менее чем за две минуты, шлюп  ВМФ Великобритании. Погибли 376 человек.
 31 мая немецкий броненосец  затонул после столкновения с другим германским военным судном ; в катастрофе погибло более 250 человек.
 3 сентября речной экскурсионный пароход «Принцесса Алиса» («Princess Alice») затонул после того, как столкнулся с грузовым судном «Bawell Castle» на реке Темза неподалёку от английской столицы, города Лондона. В результате погибли более 700 человек.
 18 декабря пассажирский пароход «Бизантин» () водоизмещением около 1000 тонн затонул в проливе Дарданеллы; погибло 210 человек.

 1879
 2 декабря в северной части Атлантического океана потерпел бедствие немецкий пассажирский пароход «Боруссия» («Borussia»). Катастрофа унесла жизни 165 человек.

 1880
 31 января британское судно , которое раньше также именовалось «Атланта» и «Маринер», отошло от Бермудских островов и исчезло; на борту корабля находилось около 280 курсантов и офицеров Королевского флота.
 24 ноября Пароход «Oncle Jozeph» (Франция) столкнулся с другим судном и затонул. Более 250 человек стали жертвами трагедии.

1881—1890 

 1881
 26 апреля в результате взрыва пороховых погребов был разрушен и затонул английский винтовой шлюп , который стоял на якоре в чилийском порту Пунта-Аренас. Только 12 из 155 членов экипажа выжили в катастрофе.
 29 апреля потерпело крушение новозеландское судно ; погиб 131 человек.
 24 мая в Канаде, на реке Темза, перевернулся вверх килем пароход «Виктория» («Victoria»). Более 200 человек так и не смогли выбраться на поверхность.
 30 августа английский пароход «Teuton» перевозящий пассажиров разбился на подводных скалах близ мыса Бурь. Погибли около 200 человек.

 1883
 18 января столкнувшись в Северном море с пароходом «Sultan» ушёл под воду германский пассажирский лайнер «Cimbria». Это происшествие закончилось смертью для 437 пассажиров и членов экипажа.
 3 июля На шотландской верфи в Глазго «Александр Стефен» сразу после того, как был спущен на воду британский грузовой корабль , судно перевернулось на реке Клайд. Лишились жизни 124 человека.

 1884
 январь — потерпело крушение американское судно ; погибло около ста человек.
 18 апреля недалеко от побережья Ирландии столкнулись два корабля: барк «Pomena» (Англия) и пароход «State of Florida» (США). Оба судна затонули после сильного удара. Погибло 150 человек.
 22 июля близ мыса Финистерре столкнулись два парохода: «Gigon» (Испания) и «Lexham» (Англия). оба судна пошли ко дну, в результате чего погибло более 150 человек.

 1887 
 20 января близ от побережья Бразилии жёстко ударились друг о друга барк «Ada Melmore» и английское судно на паровой тяге ; около трёхсот человек стали жертвами водно-транспортного происшествия.
 19 ноября возле Дувра голландский лайнер «Шолтен» («Scholten») рейсом Роттердам-Нью-Йорк столкнулся с британским угольщиком «Роза Мери» и затонул, погибло 132 человека.

 1888
 6 ноября на южной оконечности Британских островов в районе мыса Лизард столкнулись пароход «Nantes» (Англия) и парусник (Германия). На утро следующего дня «Нант» стал резко тонуть. Лишь одному человеку из всех находившихся на борту удалось спастись.
 8 ноября во время циклона судно , шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата; погибло 746 человек.

 1890
 2 января 130 человек погибло на скалах острова Корсика при крушении английского пассажирского парохода «Персия» («Persia»).
 17 февраля в Южно-Китайском море затонул на мелководье английский пароход «Duberg» перевозящий пассажиров. Более четырёхсот человек стали жертвами катастрофы.
 28 февраля близ побережья Австралии на рифе Йорк разбился британский пароход . Погибло 124 человека.
 18 сентября во время шторма ударился о рифы и затонул фрегат «Эртогрул» шедший под флагом Османской империи; погибло 533 моряка.
 10 ноября крейсер «Serpent» ВМФ Британии во время шторма выбросило на скалы близ испанского побережья. В результате ЧП погибло 167 человек.

1891—1900 

 1891
 17 марта после столкновения британского линейного корабля «Anson» и пассажирского парохода , который пытался встать на якорь на Гибралтарском рейде, последний затонул, когда получил пробоину от тарана «Энсона». Жертвами столкновения стали около 600 человек, включая двух матросов с судна «Immortalité», которые принимали участие в спасательной операции.
 22 апреля взрыв крюйт-камеры на фрегате «Blanco Encalada» ВМФ Чили стал причиной гибели в гавани Калдера более чем двухсот чилийских военнослужащих.

 1892
 13 января на подводных рифах в Южно-Китайском море разбилось английское паровое судно «Namchow». Погибло 414 человек.
 10 октября в Тайваньском проливе потерпело крушение британское судно ; в катастрофе погибло 125 человек.
 27 октября близ берегов Португалии потерпел крушение английский пароход «Румыния» («Roumania»); в катастрофе погибло 113 человек, выжило лишь девять.

 1893
 22 июня во время манёвров в Средиземном море флагманский британский броненосец  был протаранен другим броненосцем  и затонул. Трагическая ошибка командующего эскадрой вице-адмирала Джорджа Трайона унесла жизни 350 человек.
 7 сентября в Финском заливе при переходе из Ревеля в Гельсингфорс потерпел крушение броненосец ВМФ Российской империи «Русалка». Весь экипаж (в составе 177 человек) погиб.

 1894
 1 ноября у побережья Новой Зеландии в результате крушения новозеландского парохода  погибли 134 человека.

 1895
 30 января в Северном море в результате столкновения с английским угольщиком «Crathie» потерпел крушение немецкий океанский лайнер . Число жертв составило 335 человек.
 11 марта в районе Гибралтарского пролива потерпел крушение крейсер  ВМФ Испании. Более четырёхсот человек погибли в этой морской катастрофе.
 21 июля ночью при входе в залив Специя столкнулись два итальянских судна «Maria P.» и «Ortigia». 148 человек на борту первого судна погибли в аварии.

 1896
 30 апреля на пути из Шанхая в Ханькоу британский пароход «On wo» столкнулся с другим пароходом «Newchwang» и ушёл на дно. В ЧП погибли около 250 человек.
 17 июня во время шторма близ французского города Брест терпит крушение английский пароход «Drummond Castle». Погибло более 250 человек.
 8 декабря у побережья Испании, близ мыса Коррубебо потерпел крушение пароход «Sailer» (Германия). Погиб 281 человек.

 1898
 15 февраля после взрыва в морской гавани города Гавана на броненосце «Мэн», корабль ВМФ США затонул; жертвами катастрофы стали 260 американских моряков.
 4 июля после столкновения с английским парусником «Cromantishire» у острова Сейбл затонул лайнер «Ла Бургонь» («La Bourgogne») (Франция). Жертвами катастрофы стали 561 человек.
 14 октября на рифах Монаклс был разбит штормом английский пассажирский пароход . Причина катастрофы — человеческий фактор, итог — сто семьдесят погибших.
 26 ноября в прибрежной зоне США, у мыса Код терпит крушение американский пассажирский пароход «Portland». Погибли 157 человек, никто из находившихся на борту корабля не выжил.

 1899
 30 марта в проливе Ла-Манш на скалах Каскеттс из-за навигационной ошибки потерпел крушение пассажирский пароход , шедший под флагом Великобритании. Жертвами катастрофы стали 105 пассажиров и членов экипажа.

См. также 
 Крупнейшие морские катастрофы XX века
 Список затонувших атомных подводных лодок

Примечания

Литература 
 Jonathan Eyers. Final Voyage: The World’s Worst Maritime Disasters. Bloomsbury Publishing, 2013.
 Малов, В. «Тайны погибших кораблей» — М.: «Оникс», 2005, ISBN 5-488-00079-8
 Муромов И. А.. «Сто великих кораблекрушений» — М., 2006, ISBN 5-9533-0089-1
 Скрягин Л. Н.. «Тайны морских катастроф» — 2-е изд. — М.: Транспорт, 1986. — 366 с., ил. Стр. 148—150.

Ссылки 
 Конкевич Л. Г., Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов русского флота на сайте «Руниверс»
 Соколов, А. П. Летопись крушений и пожаров судов русского флота, по 1854 г. на сайте «Руниверс»
 of disasters of the United Kingdom and preceding states

 
Списки:Суда и корабли
Списки транспортных происшествий